Белозе́рская гряда — краевое образование последнего оледенения. Расположена на территории Белозерского и Кирилловского районов Вологодской области России, к западу и югу от Белого озера.

Преобладающие высоты — от 150 до 180 метров над уровнем моря, наибольшая — до 200 м. Включает множество озёр, таких как Андозеро, Новозеро, Ворбозомское, Лозское, Азатское, Ухтомьярское. На территории Белозерской гряды находятся государственные природные заказники «Шольский лес», «Городищенский», «Чержма», памятник природы «Васькин бор».

Примечания

Ссылки 
 
 

Возвышенности Вологодской области